Alexander Wassilko von Serecki (1827-1893) – politico austriaco
 Alexander Wassilko von Serecki (1871-1920) – militare e agente segreto austriaco